Эспа́рраго () — испанская фамилия.

Известные носители:

 Эспарраго, Альберто (род. 1957) — уругвайский футболист.
 Эспарраго, Виктор (род. 1944) — уругвайский футболист и тренер.